Plan 9 steht für:

 Plan 9 aus dem Weltall, einen US-amerikanischen Science-Fiction-Film
 Plan 9 (Band), eine US-amerikanische Rockband
 Plan 9 (Betriebssystem), das Computer-Betriebssystem Plan 9 from Bell Labs